Häringer ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Andreas Häringer (* 2001), spanischer Pianist und Komponist
 Paul Häringer (1962–2015), deutscher Eishockeyspieler